Альхете ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Медио-Харама. Занимает площадь 37,88 км². Население — 20481 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 34 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Мадрида